Александр Охтерлоне:
 Охтерлоне, Александр Александрович (1830—1893) — герой обороны Севастополя.
 Охтерлоне, Александр Романович (?—1860) — генерал-лейтенант, отец А. А. Охтерлони.